Denumirea de Podeni se poate referi la:

Localități din România

Podeni, o localitate din județul Argeș
Podeni, o localitate din județul Botoșani
Podeni, o localitate din județul Cluj
Podeni, o localitate din județul Mehedinți
Podeni, o localitate din județul Suceava
Podeni, o localitate din județul Vaslui
Podeni, o localitate din județul Vâlcea

Podenii, o localitate din județul Bistrița-Năsăud
Podenii Noi, o localitate din județul Prahova
Podenii Vechi, o localitate din județul Prahova

Vezi și 
 Poduri (dezambiguizare)